Kaulbachplatz (Neurenberg), een plein in Neurenberg
Kaulbachplatz (metro, Neurenberg), een station van de metro van Neurenberg